

Codici 
 ZO – codice ISO 3166-2:BJ del Dipartimento di Zou (Benin)
 ZO – codice ISO 3166-2:MW di Zomba (Malawi)

Mineralogia 
 Zo – abbreviazione di zoisite

Sport 
 Zo – soprannome del cestista statunitense Lonzo Ball

Letteratura 
 Zo – isola del Nuovo Mondo del manga e anime One Piece

Note

Altri progetti